Hamanaka steht für:

 Hamanaka (Hokkaidō), eine Stadt auf Hokkaidō in Japan

Hamanaka ist der Familienname folgender Personen:

 Yasuo Hamanaka (* 1950), japanischer Kupferhändler